Hrynky (ukrainisch: , russische Entsprechung: / ) ist ein ukrainischer Ortsname:

 Hrynky (Swjahel), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel
 Hrynky (Krementschuk), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Krementschuk
 Hrynky (Laniwzi), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Laniwzi